«Martineau» puede referirse a:
 Martineau, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Cavaillon.
 Martineau, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de La Chapelle.